|}

Die Tanzania–Zambia-Railway (Kurzform TAZARA – Tanzania-Zambia Railway), auch als Tansam-Bahn bezeichnet, ist eine Eisenbahnstrecke von Daressalam in Tansania nach Kapiri Mposhi an der Eisenbahnstrecke Lusaka–Kitwe in Sambia.

Geschichte 

Die Strecke wurde als Exportroute für sambisches Kupfererz aus dem Copperbelt konzipiert. Finanziert wurde die Strecke aus politischen Gründen von der Volksrepublik China, um die einzige damals vorhandene Exportroute über südafrikanische Häfen zu umgehen. Damit sollte Sambia von den damaligen weißen Minderheitsregierungen in Südrhodesien (seit 1980 Simbabwe) und Südafrika unabhängiger werden. Bereits am 5. September 1967 war in Peking ein Abkommen zwischen den Regierungen der Volksrepublik China, Tansanias and Sambias zum Bau der TAZARA-Eisenbahnline geschlossen worden. Im März 1968 wurde die Tanzania-Zambia Railway Authority gegründet, und die anschließende Streckenplanung der Eisenbahnlinie dauerte von Oktober 1968 bis Mai 1970. Im Juli 1970 gewährte die Volksrepublik China einen zinsfreien Kredit mit 30 Jahren Laufzeit über 988 Millionen Yuan zum Bau der Eisenbahnlinie einschließlich der zugehörigen Infrastruktur. 

Der Bau wurde im Oktober 1970 begonnen. Innerhalb eines Jahres war das 502 Kilometer von Daressalam entfernte Mlimba erreicht. Danach begann die Arbeit an der 158 Kilometer langen Strecke zwischen Mlimba und Makambako, dem schwierigsten Abschnitt. Hier mussten 20 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt werden (etwa ein Viertel der ganzen Linie). Es wurden 46 Brücken mit einer Gesamtlänge von 4100 Metern und 18 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 8253 Metern errichtet. Im August 1973 wurde bei Tunduma der Grenzübergang nach Sambia erreicht. Der Streckenabschnitt in Sambia wurde aufgrund der relativ unkomplizierten Topographie verhältnismäßig schnell fertig gestellt, so dass im Juni 1975, zwei Jahre vor dem geplanten Datum, der Endpunkt bei Kapiri-Mposhi erreicht war. Am Bau waren 38 000 tansanische und sambische Arbeiter sowie 13 500 Chinesen als technisches Personal beschäftigt gewesen. Mehr als 160 Personen, darunter 64 Chinesen starben während der Arbeiten. Die TAZARA nahm offiziell am 14. Juli 1976 ihren Betrieb auf. 

1995 wurde der 1975 verabschiedete bilaterale Tanzania-Zambia Railway Act novelliert.

In einem Abkommen zwischen der tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan und dem sambischen Präsidenten Hakainde Hichilema am 3. August 2022 wurde die Umstellung der Eisenbahnstrecke auf Normalspur beschlossen.

Bestand 
Die eingleisige, nicht elektrifizierte TAZARA-Strecke ist rund 1863 km lang. Sie ist in der in Südafrika, Botswana, Namibia, Simbabwe, Mosambik und Sambia verbreiteten Kapspur ausgeführt, was theoretisch durchgehende Zugläufe von Daressalam bis Kapstadt ermöglicht. Folge der Entscheidung für die Kapspur ist, dass ein Übergang der Fahrzeuge zum seinerzeit ausschließlich  meterspurigen Netz der Tansanischen Eisenbahn (Tanzania Railways) nicht möglich ist. Allerdings gibt es in Kidatu, wo sich beide Netze außerhalb Daressalams noch einmal berühren, eine Verladestation, die für den Transportgüteraustausch zwischen beiden Schienennetzen vorgesehen ist.

Die TAZARA verfügt über unterschiedliche Lokomotiven. Dabei handelt es sich unter anderem um 2012 gelieferte Diesellokomotiven der Klasse SDD 20 des chinesischen Herstellers CSR Qishuyan, um dieselelektrische U30C von General Electric, die von der Friedrich Krupp AG gebaut wurden und 1982 ausgeliefert wurden, sowie um Diesellokomotiven des Typs CK6 von CSR Chengdu in China für den Rangier- und Kurzstreckenbetrieb.

2015 erhielt die TAZARA einen chinesischen Kredit über 22,4 Millionen US-Dollar. Damit wurden neben 18 Reisezugwagen vier weitere Diesellokomotiven aus China erworben, womit die Anzahl der täglich verfügbaren Loks auf 16 gesteigert werden soll. Die mittlere zwischen zwei Pannen zurückgelegte Strecke betrug vor Erwerb des neuen Rollmaterials 6015 Kilometer.

Die ursprünglich eingesetzten Lokomotiven aus chinesischer Produktion sind heute nicht im Einsatz. Die zulässige Achslast beträgt 17 t (für Lokomotiven 20 t). Da die TAZARA teilweise durch sehr bergiges Gelände führt – sie quert den Großen Afrikanischen Grabenbruch – sind die Verbindungen in der Regenzeit oft durch Erdrutsche unterbrochen.

Im Jahr 2020 hatte das Unternehmen 17 Lokomotiven im Bestand, 13 für den Streckendienst und 4 Rangierlokomotiven. Neben 35 Reisezug- sowie 5 Speise- und 5 Gepäckwagen standen 803 Güterwagen zur Verfügung.

Streckendaten 
 Größte Steigung: 2 %
 Masse des Schienenprofils: 45 kg/m (ähnlich dem in Mitteleuropa gebräuchlichen Profil S 49 BS 90A)
 Schwellenabstand: 0,69 m
 Schwellenart: Beton
 Geringster Bogenradius: 200 m
 Maximale Zuglänge: 600 m, 160 Achsen
 Höhe über dem Meeresspiegel in Daressalam: 14 m, in Kapiri Mposhi: 1275 m, höchster Punkt: 1789 m in Uyole Station

Organisation 
Die binationale Betreibergesellschaft nennt sich TZR. Sie gehört den Staaten Tansania und Sambia gemeinschaftlich, eine sogenannte Kondominalbahn, und ist rechtlich von den dortigen Staatsbahnen unabhängig. Sie ist Mitglied in der UIC. Im Aufsichtsrat der Gesellschaft sitzen paritätisch Kabinettsmitglieder im Ministerrang sowohl aus Sambia als auch aus Tansania. Sitz der Verwaltung in Sambia ist die Stadt Mpika. Dort befindet sich ein Bahnbetriebswerk.

Betrieb

Reiseverkehr 
Auf der Gesamtstrecke verkehren zwei Reisezüge in jede Richtung pro Woche, Abfahrt Dienstag und Freitag, Ankunft entsprechend Donnerstag und Sonntag. Die planmäßige Fahrzeit beträgt im Express (Abfahrt dienstags) etwa 42 Stunden. Der Ordinary (Normalzug) verlässt Daressalam freitags um 13:50 Uhr und erreicht den Zielbahnhof New Kapiri Mposhi 48 Stunden später. Vom TAZARA-Bahnhof in Daressalam verkehren seit 2012 Pendlerzüge bis Mwakanga und auf einer Nebenstrecke bis Kurasini an der Grenze des Ballungsraumes Daressalam. Diese Züge werden täglich von rund 9000 Personen genutzt. Ferner fahren Sonderzüge der TAZARA. Ein bis dreimal im Jahr wird die Strecke von dem südafrikanischen Luxuszug Pride of Africa des Betreibers Rovos Rail in der Relation Kapstadt–Daressalam befahren.

Der Fahrpreis für die Gesamtstrecke der TAZARA (bis Luanshimba/New Kapiri Mposhi) beträgt im August 2022 im 1st class 86.500 Tansania-Schilling (einfache Fahrt in der 1. Klasse) und ist damit weit preiswerter als etwa ein Flug Daressalam–Lusaka. Der Expresszug ist nur unwesentlich teurer, die 2. und 3. Klasse nur unwesentlich preiswerter als die 1. Klasse. Pro Jahr nutzen – ohne den Pendlerverkehr in Daressalam – 455 000 Reisende die Züge auf der Strecke.

Güterverkehr 
Der Güterverkehr ist von größerer Bedeutung als der Personenverkehr, zeigt jedoch eine abnehmende Tendenz. Die Stichstrecke zum Hafen Daressalam gehören nicht zur TAZARA, sondern zum Hafenbetrieb. Nach Angaben von TAZARA dauert es drei bis vier Tage, bis Waren aus dem Hafen von Daressalam die Kunden in Sambia erreichen. Im ersten Halbjahr 2015 wurden 90 000 Tonnen Ladung transportiert, nachdem der Wert für das ganze Jahr 2005 noch bei 630 000 Tonnen gelegen hatte.

Sonstiges 
Die Strecke von Daressalam aus bis zum nächsten Halt in Kisaki verläuft über eine Länge von rund 100 Kilometern durch das Selous Game Reserve. Hier besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, während der Fahrten bei Tageslicht vom Zug aus Giraffen und Antilopen sowie Elefanten und Flusspferde zu sehen. Zeitweise wird die Fahrt von Daressalam nach Kisaki und zurück mit einem speziellen Charter-Zug von Safariunternehmen angeboten und ist somit eine der wenigen Möglichkeiten, „Pirschfahrten“ mit dem Zug zu unternehmen.

Siehe auch 
 Schienenverkehr in Tansania

Literatur 
 Neil Robinson: World Rail Atlas and Historical Summary, Vol. 7. North, East and Central Africa. Barnsley (South Yorkshire) 2009, Tafel 51, 52 und 57, ISBN 978-954-92184-3-5.

Weblinks 
 Website der TAZARA. auf www.tazarasite.com (englisch)
 Mark Smith: Seat 61: Across Africa by train.... auf www.seat61.com (englisch), Bahnfahren in Sambia und Tansania
 Michael Mattig-Gerlach: Lebensnerv der Savanne – Mit der Tazara in Tansanias Süden. Video auf www.swrfernsehen.de, Eisenbahn-Romantik über die TAZARA

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Sambia)
Bahngesellschaft (Tansania)
Bahnstrecke in Tansania
Gegründet 1976
Bahngesellschaft (Sambia)